Івакі (Фукусіма)
 Гора Івакі
 Річка Івакі
 Провінція Івакі